Крестинский, Николай: Крестинский, Николай Николаевич (1883—1938) — советский политический деятель, революционер-большевик.
 Крестинский, Николай Николаевич (1870 — не ранее 1935) — полковник корпуса военных топографов, герой Первой мировой войны.